w mitologii greckiej:
 Hyrpalykos – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Hyrpalykos – ojciec Harpalyke
 Hyrpalykos – towarzysz Eneasza, zabity przez Kamillę podczas walk z Turnusem i Rutulami
 Hyrpalykos – nauczyciel Heraklesa. Uczył go szermierki i gimnastyki

Przypisy

Bibliografia